Brother Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Brother Island (New York), im Niagara River, Bundesstaat New York
 First Brother Island im Ohio River, West Virginia
 North Brother Island im Stadtgebiet von New York
 North Brother Island (Connecticut) im Atlantischen Ozean
 South Brother Island im Stadtgebiet von New York
 South Brother Island (Connecticut) im Atlantischen Ozean

Siehe auch:
 Brother Islands, zwei Inseln im Roten Meer
 The Brothers
 Three Brothers (Chagos-Archipel), Inselgruppe im Indischen Ozean